Kaméleonfélék
Európai kaméleon

Kaméleon csillagkép
Művészet
Kaméleon (Marvel Comics szereplő)
A Kaméleon (televíziós sorozat)
Kaméleon (2008-as magyar film)